Соколовский сельский округ

Российская Федерация

Белгородская область 

 Соколовский сельский округ Корочанского района (до 2008 года)

Брянская область 

 Соколовский сельский административный округ Мглинского района
 Соколовский сельский административный округ Навлинского района

Кировская область 

 Соколовский сельский округ Зуевского района
 Соколовский сельский округ Немского района (до 2011 года)

Краснодарский край 

 Соколовский сельский округ Гулькевичского района

Московская область 

 Соколовский сельский округ Солнечногорского района (1994—2006)

Сахалинская область 

 Соколовский сельский округ Долинского района (упразднён)

Смоленская область 

 Соколовский сельский округ Сычёвского района (упразднён)

Казахстан

Северо-Казахстанская область 

 Соколовский сельский округ Кызылжарского района